Krasnaje (rejon dokszycki) – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biehomla
 Krasnaje (rejon homelski) – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Krasnaje
 Krasnaje (rejon miński) – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie

Zobacz też 

 Krasnoje

be:Краснае
nl:Krasnoje